Васил Велев може да се отнася за:

 Васил Велев – инженер и икономист, председател на АИКБ
 Васил Велев (футболист) – футболист
 Васил Велев (лекар) – лекар